Богдановское — топоним:

Белоруссия 
 Богдановское — озеро в Браславском районе Витебской области.
 Богдановское — озеро в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Богдановское — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Богдановское — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Богдановское — село в Ферзиковском районе Калужской области.
 Богдановское — село в Кизильском районе Челябинской области.

Украина 
 Богдановское — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Богдановское — посёлок в Каменском районе Черкасской области.